Die FIFA U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2007 (bis 2005 Junioren-Fußballweltmeisterschaft) war die 16. Ausgabe des Turniers und wurde vom 30. Juni bis zum 22. Juli 2007 in Kanada ausgetragen.

Am Wettbewerb nahmen 24 Mannschaften aus sechs Kontinentalverbänden teil. Bis auf die U-20-Nationalmannschaft von Kanada, die als Gastgeber automatisch qualifiziert war, mussten alle anderen Teams Qualifikationsturniere bestreiten.

Weltmeister wurde zum fünften Mal innerhalb der letzten sieben Turniere, und zum sechsten Mal insgesamt, der Titelverteidiger und Rekordweltmeister Argentinien, der im Finale Tschechien mit 2:1 bezwang. Den dritten Platz belegte die chilenische Auswahl mit einem 1:0-Sieg gegen Österreich.

Als bester Spieler des Turniers erhielt der Argentinier Sergio Agüero den Goldenen Ball; er gewann auch den Goldenen Schuh als bester Torschütze mit insgesamt sechs erzielten Treffern in sieben Spielen.

Nach dem Turnier in Mexiko im Jahr 1983 besuchten erstmals wieder mehr als eine Million Zuschauer die Stadien (damals nahmen allerdings nur 16 Mannschaften am Turnier teil). Somit wurde auch der zweithöchste Zuschauerschnitt pro Spiel in der Geschichte der Junioren-Fußballweltmeisterschaften erzielt.


Spielorte 
Die Spiele der Weltmeisterschaft fanden in den sechs Städten Toronto, Edmonton, Montreal, Ottawa, Victoria, und Burnaby statt. Das Finale wurde in der neugebauten Arena von Toronto, dem BMO Field, ausgetragen.

Teilnehmer 
→ siehe Hauptartikel: U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2007/Kader

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die sechs Gruppensieger und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale.

Gruppe A 

|}

|}
*: Ortszeit (UTC-5, MESZ-6); **: UTC-7, MESZ-8

Gruppe B 

|}

|}
*: Ortszeit (UTC-8, MESZ-9)

Gruppe C 

|}

|}
*: Ortszeit (UTC-5, MESZ-6); **: UTC-7, MESZ-8

Gruppe D 

|}

|}
*: Ortszeit (UTC-5, MESZ-6)

Gruppe E 

|}

|}
*: Ortszeit (UTC-5, MESZ-6)

Gruppe F 

|}

|}
*: Ortszeit (UTC-8, MESZ-9)

Drittplatzierte 
Die vier besten Drittplatzierten erreichten neben den jeweils beiden Gruppenersten das Achtelfinale.

!!Gruppe
||A
||B
||C
||D
||F
||E
|}

Finalrunde

Übersicht

Achtelfinale 

*: Ortszeit (UTC-5, MESZ-6); **: UTC-7, MESZ-8; ***: UTC-8, MESZ-9

Im Achtelfinale sahen die Portugiesen zwei Rote Karten, von denen eine dadurch verursacht wurde, dass dem Schiedsrichter die Rote Karte aus der Hand gerissen wurde.

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale 

*: Ortszeit (UTC-5, MESZ-6); **: UTC-7, MESZ-8

Schiedsrichter 
 
 Assistenten: Thanom Borikut und Mu Yuxin
 
 Assistenten: Abdukhamidullo Rasulov und Bachadyr Kotschkarow
 
 Assistenten: Amar Talbi und Mazari Kerai
 
 Assistenten: Héctor Vergara und Joe Fletcher
 
 Assistenten: Roberto Giron und Daniel Williamson
 
 Assistenten: Hector Delgadillo und Francisco Pérez
 
 Assistenten: Anthony Garwood und Ricardo Morgan
 
 Assistenten: Chris Strickland und George Gansner
 
 Assistenten: Abraham González und Rafael Rivas
 
 Assistenten: Brent Best und Kaloata Chilia
 
 Assistenten: Mike Mullarkey und Darren Cann
 
 Assistenten: Jan-Hendrik Salver und Volker Wezel
 
 Assistenten: Gábor Erős und Tibor Vámos
 
 Assistenten: Fermín Martínez Ibáñez und Juan Yuste Jiménez
 
 Assistenten: Stefan Wittberg und Henrik Andrén

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Junioren-WM 2007 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Auszeichnungen

Weblinks 
 FIFA.com – Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2007
 Technischer Bericht der FIFA (PDF; 6,8 MB)

Einzelnachweise 

2007
Fußballveranstaltung 2007
Fußball (Kanada)
Fussball, U20Weltmeisterschaft, 2007
Fussball, U20Weltmeisterschaft, 2007
Fussball, U20Weltmeisterschaft, 2007
Fussball, U20Weltmeisterschaft, 2007
Fussball, U20Weltmeisterschaft, 2007